
Хе́рфорд ( , ) — город в Германии, районный центр, ганзейский город, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Детмольд. Входит в состав района Херфорд. Население составляет 64 088 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 78,98 км². Официальный код — 05 7 58 012.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Промышленность 
Три из пяти крупнейших европейских компаний по производству мужской одежды имеют свои штаб-квартиры в Херфорде: Ahlers AG (:de:Ahlers (Unternehmen)) и Leineweber GmbH & Co. KG (:de:Leineweber (Unternehmen)) — с 1932 года; и bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG (:de:Bugatti (Bekleidung) — с 1947 года.
Штаб-квартира и производство компании T+A elektroakustik GmbH (высококачественная электроакустика и бытовая электроника: громкоговорители, усилители и пр.); также
компания Glockenklang GmbH (громкоговорители и системы звукоусиления).

Военные объекты 
В Херфорде располагался штаб 1-й бронетанковой дивизии Соединенного Королевства в гарнизоне Вестфалия (), входившей в состав британских вооруженных сил в Германии, до тех пор, пока дивизия не переехала в Соединённое Королевство в 2015 году.

Студия радиовещательной службы британских вооруженных сил (, BFBS) для Германии располагалась в казармах Вентворта (Wentworth) до 2009 года, когда она переехала в Хёне.

Галерея

Знаменитые уроженцы 
Генрих Херфордский — хронист из монастыря Св. Павла в Миндене, монах-доминиканец.

Здесь родился известный певец, вокалист коллектива «Alphaville» Хартвиг Ширбаум, известный под псевдонимом Мариан Голд, композитор Хайнц Рёттгер, один из самых известных немецких подводников Отто Веддиген и российский историограф Герхард Миллер.

Также в Херфорде провёл последние годы жизни офицер Латышского легиона СС Янис Цирулис (1910—1979), обвиняемый в России в участии в массовых казнях у деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942—1943 годах.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Города Северного Рейна-Вестфалии
Ганза
Районные центры Северного Рейна-Вестфалии
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Северного Рейна-Вестфалии